

Patronymes 
Poliakov (masculin ; ) ou Poliakova (féminin ; ), parfois francisé en Poliakoff (transcription désuète), est un patronyme russe formé de la racine Poliak (Поляк) signifiant  porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Poliakov 
 Alexandre Poliakov (1945-), physicien russe
 Dmitri Poliakov (1968-), joueur de tennis soviétique puis ukrainien.
 Eugène Polyakov, danseur, directeur du Ballet l'Opéra de Paris ( - 1990, avec Patrice Bart) 
 Germaine Poliakov (1918-2020), enseignante de musique française.
 Ivan Poliakov (1845-1887), explorateur, zoologiste et anthropologue russe.
 Léon Poliakov (1910-1997), historien français.
 Piotr Poliakov (1902-1974), botaniste soviétique
 Serge Poliakoff (1900-1969), peintre russe naturalisé français.
 Sofia Poliakova (1914-1994), philologue soviétique.
 Valeri Poliakov (1942-2022), cosmonaute russe.
 Vasyl Polyakov (né en 1972), oligarque ukrainien.
 Vladimir Poliakov (1960-), athlète soviétique spécialiste du saut à la perche.

Poliakova 
 Elena Poliakova (1884-1972),  danseuse, professeure et maîtresse de ballet, d'origine russe.
Ievguenia Poliakova (1983-), athlète russe spécialiste des épreuves de sprint.
Terézia Poliaková (1989-), biathlète slovaque.

Autres 
 Poliakov, marque française de vodka.

Patronyme russe
Homonymie de patronyme
Patronyme juif